Киллало (правильнее Киллалу),  — топоним ирландского происхождения, , то есть «церковь Луа».

 Киллало — посёлок в Ирландии в графстве Клэр. В честь него названы ряд объектов, в частности:
 Киллало (Онтарио) — посёлок в провинции Онтарио, Канада